Бородатая пенелопа () — редкая птица семейства краксов, обитающая в Южной Америке.

Вид распространён в Эквадоре и Перу. Средой обитания вида являются тропические дождевые горные леса.

Численность популяции, по приблизительным оценкам 2012 года, составляет 6000-15000 половозрелых особей.

Это крупная птица длиной до 55 см и весом около 1,6 кг. Питается плодами различных деревьев.

Примечания

Ссылки 
BirdLife Species Factsheet. 
Bearded Guan videos on the Internet Bird Collection
Photo & specifics-High Res; Article

Животные, описанные в 1921 году
Краксы
Птицы Южной Америки